Рожко́ — українське прізвище.

 Рожко Валеріан Віталійович (* 1948) — український кінооператор.
 Рожко Василь Михайлович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Рожко Володимир Євтухович (нар. 1946) — почесний професор ВНУ ім. Лесі Українки, дійсний член Інституту дослідів Волині у Вінніпезі.
 Рожко Михайло Федорович (1939-2004) — український краєзнавець, вивчав Карпатську лінію оборони, шляхи і заселення Українських Карпат, дерев'яне будівництво пам'яток з наскельною забудовою Карпат ІХ-XIV століть.
 Рожко Наталія Олександрівна (нар. 1973, Херсон) — сучасний український композитор (кінокомпозитор: «Святе сімейство», «Діви ночі» та ін.) і піаніст, член Національної спілки композиторів України. Лауреат Премії СТД «Київська пектораль» (2004)
 Рожко Олексій Прокопович (1913-1986) — Герой Соціалістичної Праці, депутат ВР СРСР.

Примітки 

Українські прізвища